Са сапа — ша, буква балийского алфавита, обозначает глухой ретрофлексный шипящий согласный [ʂ]. Лигатурный вариант написания в местах стечения согласных называется гемпелан са сапа. Для большинства индийских алфавитов, использующих глухой твёрдый шипящий, характерна графическое подобие букв «Па» и «Ша». В балийском буквы отличаются графическим элементом чарик (яв. черек).

Балийское письмо